Георги Пирински - бугарски политичар македонског порекла
Георги Пирински - македонски активист у САД, отац бугатског политичара